74. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 1–2 marca 1980 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na IJsstadion Thialf po raz trzeci (wcześniej w 1976 i 1977). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Hilbert van der Duim. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 33 łyżwiarzy z 15 krajów. Sklasyfikowanych zostało 31.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1980 w sportach zimowych
1980 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen